Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner deux héros de la guerre de Troie :
 Schédios fils d'Iphitos, frère d'Épistrophe, meneur achéen de Phocide ;
 Schédios fils de Périmédès, guerrier phocidien.